Кассиопея Стеллера () — вид растений рода  семейства .

Вид назван в честь немецкого учёного Георга Вильгельма Стеллера.

Ботаническое описание 
Маленький кустарничек с тонкими ветвями, густо облиственными только в более молодой части и, особенно, па приподнимающихся или вертикально направленных ветках, длина которых около 5 см. Листья почти горизонтально распростёртые, линейные пли продолговатые, на верхушках слегка приостренные, по краям несколько выгрызенные, с нижней стороны не резко килевидные, сверху плоские, до 3 мм длиной.

Цветоножки очень короткие, верхушечные, при плодах несколько удлиняются, но и тогда торчат прямо вверх как прямое продолжение несущей их ветки. Цветки пятичленные; доли чашечки свободные, красноватые с белой оторочкой; венчик бледно-розовый или белый, колокольчатый, 6 мм длиной, со сходящимися кверху, но почти свободными лепестками. Тычинки короче завязи, столбик конически утолщенный. Коробочка шаровидная, 4—5 мм длиной.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Вересковые
Флора Дальнего Востока
Флора Северной Америки
Таксоны растений, названные в честь людей